Pask ist der Familienname folgender Personen:

 Alun Pask (1937–1995), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Gordon Pask (1928–1996), britischer Kybernetiker und Psychologe